De periode 1641 t/m 1650 bevat 25 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
6 ringvormige
4 hybride
9 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen